Le Grand Prix moto de Thaïlande 2022 est la dix-septième manche du championnat du monde de vitesse moto 2022.

Cette  édition du Grand Prix moto de Thaïlande s'est déroulée du  au  sur le circuit international de Buriram à Buriram.
En raison des conditions météorologiques, la course de Moto2 a été arrêtée au bout de huit tours et seule la moitié des points a été attribuée.

Classement MotoGP

Classement Moto2

Classement Moto3

Classement provisoire au championnat

MotoGP

Moto2

Moto3

Notes

Références 

2022
Sport en Thaïlande en 2022
Sport en octobre 2022
Thailande